Апостольское послание () — термин, имеющий 2 значения в католичестве:
 Часть Нового Завета — послания, приписываемые апостолам, написанные в форме писем и содержащие веро- и нравоучительные наставления
 Разновидность официального документа, выданного папой римским или от его имени, наряду с бреве, буллами, апостольскими постановлениями и .

См. также 
 Булла
 Энциклика

Примечания